Brose è un nome di famiglia tedesco.

Persone
 Andrea Brose (* 1967), attrice tedesca 
 Carl Brose (1880-1914), scultore tedesco
 Christian Wilhelm Brose (1781-1870), banchiere berlinese
 Dario Brose (* 1970), calciatore statunitense
 Ekkehard Brose (* 1958), diplomatico tedesco
 Emil Brose (1901-1962), pittore tedesco
 Erich Brose (1894-1974), pedagogo tedesco
 Hanns-Georg Brose (1945-2018), sociologo tedesco
 Jens Peter Brose (* 1959), attore tedesco
 Karl Brose (1855-1930), ufficiale prussiano 
 Max Brose (1884-1968), industriale tedesco
 Nils Brose (* 1962), biochimico tedesco, direttore del Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin
 Oscar Brose (* 2002), attore tedesco
 Sabine Brose (* 1966), produttore tedesco
 Thomas Brose, filosofo tedesco
 Ulrich Brose (* 1970), biologo tedesco

Aziende
 Brose Fahrzeugteile, azienda tedesca

Sport
 Brose Bamberg, squadra di pallacanestro tedesca

Toponimi
 Brosepark, parco a Berlino